При́пять:
 Припять — река, протекающая через Украину и Белоруссию, правый приток Днепра.
 Припять — покинутый город в Киевской области Украины.
 Припять — село в Шацком районе Волынской области Украины.
 Радиометр «Припять» РКС-20.03
 «Припять» — штабной корабль ВМС Польши и СССР.

Железнодорожный пункт 
 Припять — железнодорожная станция, расположенная в Столинском районе, Брестской области Белоруссии.

См. также 
 
 «Припять-Стоход» — национальный парк, расположенный на территории Любешовского района Волынской области (Украина).